Rolf Portmann (né le ) est un joueur de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Références

Voir aussi 

Joueur suisse de hockey sur glace
Naissance en mai 1984
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Coire
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Olten
Joueur des Huttwil Falcons
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Attaquant de hockey sur glace